Cayo o Gayo Servilio Ahala puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cayo Servilio Ahala (cónsul 427 a. C.).— Otro nombre de Cayo Servilio Axila, cónsul y tribuno consular en el 
 Cayo Servilio Ahala (magister equitum 439 a. C.).— Magister equitum en el año 439 a. C.
 Cayo Servilio Ahala (magister equitum 389 a. C.).— Magister equitum en el año 389 a. C.
 Cayo Servilio Ahala (tribuno consular 408 a. C.).— Tribuno consular en los años 408, 407 y 402 a. C.